Santi Vincenzo e Anastasio ist Namensbestandteil von

 Santi Vincenzo e Anastasio a Trevi, Kirchengebäude in Rom in der Nähe des Trevi-Brunnens
 Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio alle Tre Fontane, Klosterkirche in Rom in der Nähe des Brunnens Tre Fontane
 Santi Vincenzo e Anastasio alla Regola, abgegangenes Kirchengebäude in Rom
 Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio (Murlo), Kirchengebäude in Murlo
 Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio (Bagnaia), Kirchengebäude in Bagnaia
 Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio (Varallo Pombia), Kirchengebäude in Varallo Pombia
 Santi Vincenzo e Anastasio (Ascoli Piceno), Kirchengebäude in Ascoli Piceno